GNU Compiler Collection – zestaw kompilatorów projektu GNU,
 Gulf Cooperation Council – Rada Współpracy Zatoki Perskiej,